

Sigle 
 Fazilet Partisi – partito politico turco
 Força Portugal – coalizione politica portoghese
 Funzione Pubblica – sindacato italiano

Codici 
 FP – codice vettore IATA di Freedom Air
 FP – codice FIPS 10-4 della Polinesia francese

Informatica 
 FP – linguaggio di programmazione

Musica 
 fp – abbreviazione di fortepiano

Altro 
 FP – targa automobilistica di Trondheim (Norvegia)